Byzantium – film del 2012 diretto da Neil Jordan
 Byzantium – album dei Deep Blue Something del 1998